El término babilla puede referirse a:
 Babilla o caimán de anteojos (Caiman crocodilus), una especie de caimán propia de América Central y del Sur;
 Babilla o redondo, un corte de carne proveniente de la parte ventral del vacuno (corte que en francés se llama bavette y en inglés flank steak);
 Babilla, un álbum de música, de reguetón y rap, lanzado por el puertorriqueño Vico C en el año 2009.